Die EHF-Rangliste wird von der Europäischen Handballföderation (EHF) aufgestellt. Über die Rangliste wird die Anzahl der Mannschaften für jeden nationalen Verband in den Vereinswettbewerben der EHF festgelegt. Durch sie ist erkennbar, wie stark die Vereinsmannschaften der Mitgliedstaaten sind beziehungsweise wie stark die Liga ist. Die Wettbewerbe der Männer und Frauen werden dabei getrennt voneinander behandelt. In der Rangliste werden die jeweils letzten drei vorherigen Spielzeiten berücksichtigt.

Zeitpunkt der Erstellung 
Die Ranglisten werden im Juni/Juli eines Jahres erstellt, grundsätzlich etwa zwölf Monate vor Beginn der jeweiligen EHF-Wettbewerb-Spielzeit, womit den nationalen Handballigen zu Beginn ihrer jeweiligen Spielzeit die Anzahl ihrer in der Spielzeit zu vergebenen Startplätze bekannt ist.

Ab Saison 2023/2024

Änderung 
Das EHF-Exekutivkommitee beschloss im September 2022 auf einem Meeting in Luxemburg eine Änderung der Regelungen für das Ranking für die Vereinswettbewerbe EHF Champions League und EHF European League der Frauen und der Männer. Die Änderungen gelten ab der Saison 2023/2024.

Hintergrund der Änderungen war auch, dass die bisherige Rangliste, die die Ergebnisse in Champions League und European League summierte, ein höheres Ranking in der European League ermöglichte für Verbände, die in der Champions League viele Punkte sammeln konnten. So konnte bei den Männern der spanische Verband in der European League von den sehr guten Ergebnisse des Vereins Barça in der Champions League profitieren, der montenegrinische Verband bei den Frauen von den sehr guten Ergebnissen von ŽRK Budućnost Podgorica in der Champions League. Das neue Ranking-System sieht getrennte Ranglisten für Champions League und European League vor.

Da es ab der Saison 2023/2024 auch eine Änderung in der Anzahl der Startplätze European League der Männer gibt, wird hier auch die Platzverteilung geändert.

Berechnung 
Für jeden Wettbewerb und jede Saison wird nur die bestplatzierte Mannschaft jedes Verbandes für die Berechnung der Rangliste berücksichtigt.

Für die Teilnahme an der EHF European League und am EHF European Cup in einer Spielzeit wird jeweils ein Punkt vergeben, für die Teilnahme an der EHF Champions League 16 Punkte.

Dazu kommen für jeden Sieg während des Wettbewerbs zwei Punkte, für jedes Unentschieden ein Punkt.

Für das Erreichen der nächsten Runde im Wettbewerb werden Bonuspunkte vergeben, die Anzahl dieser Bonuspunkte ist in den drei Wettbewerben unterschiedlich hoch:

 Anmerkung: Zu Beginn des neuen Systems wurden wegen der zurückliegenden Änderungen des Spielsystems in den Wettbewerben sowie der Spielbetriebseinschränkungen in der COVID-19-Pandemie die vergebenen Bonuspunkte angepasst.

Teams, die erst später in den Wettbewerb einsteigen, erhalten die maximal erreichbare Punktzahl eines Teams, das in der ersten Runde antritt. Beginnt ein Wettbewerb wegen geringer Teilnehmerzahl erst mit einer späteren Runde, erhalten alle Teilnehmer alle Punkte, die ab der ersten möglichen Runde möglich wären.

Die Gesamtzahl der in den zurückliegenden drei Spielzeiten eines Wettbewerbs erreichten Punkte (berücksichtigt wird das jeweils beste Team eines nationalen Verbands) wird durch 3 geteilt und ist die Basis des Rankings für die jeweils nachfolgend anstehende Spielzeit des EHF-Wettbewerbs.

Ranking für EHF-Spielzeit 2023/2024

EHF Champions League 

* Die Verbände von Russland und Belarus wurden wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine 2022 von allen europäischen Wettbewerben suspendiert. Da Mannschaften der beiden Verbände noch bis 2022 in den Wettbewerben antraten, werden die Ergebnisse auch im Ranking der letzten drei Spielzeiten geführt.

EHF European League 

* Die Verbände von Russland und Belarus wurden wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine 2022 von allen europäischen Wettbewerben suspendiert. Da Mannschaften der beiden Verbände noch bis 2022 in den Wettbewerben antraten, werden die Ergebnisse auch im Ranking der letzten drei Spielzeiten geführt.

Bis einschließlich Saison 2022/2023

Berechnung 
 2 Punkte für einen Sieg
 1 Punkt für ein Unentschieden
 keine Punkte für Niederlagen
 1 Bonuspunkt für jedes Team, das die erste Gruppenphase der EHF Champions League erreicht
 1 Bonuspunkt für jede Mannschaft, die das Viertelfinale bzw. die Hauptrunde in der Champions-League, Halbfinale oder Finale in einem der vier Europapokalwettbewerbe erreicht (EHF Champions League, EHF-Pokal, Europapokal der Pokalsieger, EHF Challenge Cup)
 Punkte, die im Challenge Cup oder in Qualifikationsrunden erzielt werden, werden halbiert

Die gesamten Punkte eines Landes werden addiert und die Summe der Punkte aus den drei berücksichtigten Jahren durch die Anzahl der Wettbewerbe geteilt, in denen das betreffende Land Vertreter gestellt hatte. (Bsp. Deutschland: je 3 × Champions League, EHF-Pokal und Pokal der Pokalsieger = Divisor 9. Länder, aus denen regelmäßig Vereine an allen vier Wettbewerben teilnehmen, haben i. d. R. den Divisor 12 etc.).

In jeder Saison dient die aktuelle Rangliste als Qualifikationsfolie für die darauf folgende Europapokalsaison. Für die Berechnung der aktuellen Rangliste gehen immer die drei vorangegangenen Jahre in die Bewertung ein. Das heißt, dass z. B. für die in der Saison 2009/10 gültige Rangliste die Resultate der Spielzeiten 2006/07, 2007/08 und 2008/09 berücksichtigt werden. Am Ende der Saison 2009/10 qualifizieren sich auf dieser Grundlage die Mannschaften der einzelnen Nationalverbände für die Europapokalsaison 2010/11.

Bedeutung für die Europapokalplätze 
Die Titelverteidiger aus dem EHF-Pokal und EHF Challenge Cup sind ohne Einfluss auf die Nationen-Rangliste gesetzt. Je ein Startplatz im Europapokal der Pokalsieger und im EHF-Pokal ist jeder Nation sicher.

Die beiden erstplatzierten Nationen in der EHF-Rangliste erhalten:
 2 Startplätze in der Champions League
 3 Startplätze im EHF-Pokal
 0 Startplätze im Challenge Cup

Die Platzierungen 3–7 erhalten:
 1 Startplätze in der Champions League
 3 Startplätze im EHF-Pokal
 0 Startplätze im Challenge Cup

Die Platzierungen 8–13 erhalten:
 1 Startplatz in der Champions League
 2 Startplatz im EHF-Pokal
 1 Startplätze im Challenge Cup

Die Platzierungen 14–27 erhalten:
 1 Startplätze in der Champions League
 1 Startplätze im EHF-Pokal
 2 Startplätze im Challenge Cup

Alle Nationen ab Platzierung 28 erhalten:
 0 Startplätze in der Champions League
 1 Startplatz im EHF-Pokal
 3 Startplätze im Challenge Cup

Besonderheit bei der EHF-Champions League 
Seit der Saison 2009/10 werden vier Vereine zu einem Qualifikationsturnier zur EHF Champions League eingeladen. Diese Vereine werden nach Stärke der Liga ausgesucht, um das Niveau der Champions League zu erhöhen. Für die Teilnehmer werden vier weitere Startplätze in der Qualifikation zur Champions League geschaffen. Diese Vereine sind eigentlich für den EHF-Pokal qualifiziert, bekommen aber dadurch eine Chance sich für die Champions-League-Gruppenphase zu qualifizieren. So wird der Viertplatzierte der 1. Bundesliga nicht im EHF-Pokal antreten, sondern bekommt die Möglichkeit, sich bei dem Qualifikationsturnier für die EHF-Champions-League-Gruppenphase zu qualifizieren.

Aktuelle Rangliste

Männer 2022/23 
Die Rangliste für die Saison 2022/2023 basiert auf den Ergebnissen der Europacup-Saison der Jahre 2018/2019, 2019/2020 und 2021/2022. Sie wurde am 22. Oktober 2021 von der EHF veröffentlicht. In der Rangliste sind fünfzig nationale Handballverbände aufgeführt.

 CL = Startplätze in der EHF Champions League
 EL = Startplätze im EHF European League
 EC = Startplätze im EHF European Cup

Frauen 2022/23 
Die Rangliste für die Saison 2022/2023 basiert auf den Ergebnissen der Europacup-Saison der Jahre 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021. Sie wurde am 22. Oktober 2021 von der EHF veröffentlicht. In der Rangliste sind fünfzig nationale Handballverbände.

 CL = Startplätze in der EHF Champions League
 EL = Startplätze im EHF European League
 EC = Startplätze im EHF European Cup

Sonderfälle 
Für Montenegro, dessen Verband sich erst 2006 aus dem vorher gemeinsamen Verband mit Serbien gelöst hatte, gilt eine Sonderregelung. Den bisherigen gemeinsamen Startplatz in der Champions League erhält seit der Saison 2006/2007 Serbien (Platz 21 der Rangliste). Montenegro (Platz 27) kann frühestens 2009 (nach drei selbständigen Spielzeiten im Europapokal) über die Rangliste einen Platz in der Champions League erhalten. Stattdessen erhält Montenegro einen zusätzlichen Platz im EHF-Pokal.

Das Kosovo nimmt seit der Saison 2006/2007 mit einem eigenen Verband an den Europapokalwettbewerben teil. Ihm wurden jeweils ein Startplatz in EHF-Pokal, Pokalsiegerpokal und Challenge-Cup zugestanden. Kosovo ist damit der einzige Verband, der nicht mindestens fünf Europapokalplätze erhält. Nach zwei Jahren haben die Kosovarischen Mannschaften ihren Verband bereits auf Rang 39 der Rangliste 'gehievt'.

Israel ist, obwohl es geographisch in Asien liegt, wie in fast allen anderen Sportarten auch im Handball aus politischen Gründen Mitglied des europäischen Kontinentalverbandes und nimmt somit ebenfalls an den EHF-Wettbewerben teil.

England und Schottland hatten bis 2012 jeweils eigene Nationalverbände, die an den Europapokalwettbewerben teilnahmen. Es gibt in England und Schottland eigene Nationalmannschaften. Seit 2012 treten sie gemeinsam als Großbritannien an. Allerdings ist der Handballsport noch in der Entwicklung und die Erste-Liga-Mannschaften sind bislang nur an EHF-Cup- und Challenge-Cup-Wettbewerben beteiligt. Als Nationalteam stellte die garantierte Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2012 in London als Veranstaltungsland eine Gelegenheit zum internationalen Vergleich dar.

Weblinks 
 Ranglisten der letzten Jahre
 Startseite der EHF

Einzelnachweise 

Handball